László Bíró ist der Name folgender Personen:

* László Bíró (Bischof) (* 1950), ungarischer Militärbischof
 László Bíró (Ringer) (* 1960), ungarischer Ringer
 László Bíró de Kezdi-Polany (1806–1872), rumänischer Geistlicher, Bischof von Satu Mare
 László József Bíró (1899–1985), ungarischer Erfinder